Korvin:
 Matija Korvin (1443 - 1490), ugarsko-hrvatski kralj 
 Ivaniš Korvin (1473 - 1504), hrvatski ban